est une expression anglaise signifiant « en public à São Paulo ». Elle peut faire référence à :

 , album d' sorti en  ;
 , album de Richie Kotzen sorti le  ;
 , album de Sepultura sorti le .

Voir aussi